Энн Лу́из Ду́дек (, род. 22 марта 1975, Бостон) — американская актриса польского происхождения. Наиболее известна ролью Эмбер Волакис в телесериале «Доктор Хаус».

Ранняя жизнь 
Энн Луиз Дудек родилась в городе Бостон, штат Массачусетс, выросла в городе Ньютон. Её отец архитектор . Окончила Северо-Западный университет.

Карьера 
С середины 1990-х годов и до конца 2001 года Дудек появлялась в различных постановках театров Бродвея.

После успеха на Бродвее Дудек начинает сниматься на телевидении. Её можно было увидеть в эпизодах таких сериалов как «Отчаянные домохозяйки», «Как я встретил вашу маму», «Друзья», «Зачарованные», «Клава, давай!». 

В 2004 году сыграла одну из главных ролей в детективной комедии «Белые цыпочки».

В 2007 году Дудек попала в основной актёрский состав телесериала «Доктор Хаус». Она сыграла роль Эмбер Волакис, за которой по сюжету закрепится прозвище «Беспощадная Стерва» (; другой вариант перевода — «Двуличная стерва»). В телесериале «Тайные операции» сыграла сестру главной героини. В 2012 году появилась в эпизоде телесериале «Менталист».

Личная жизнь 
В 2008—2016 годах Дудек была замужем за художником Мэттью Хеллером. У бывших супругов есть двое детей — сын Акива Хеллер (род. декабрь 2008) и дочь Саския Хеллер (род. февраль 2012). Пара объявила о разводе в 2016 году.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США
Выпускники Северо-Западного университета
Выпускники Школы коммуникаций Северо-Западного университета